Nom antic del regne de Lanka (Sri Lanka) o Ceilan. Sinha vol dir "Lleó".
 Nom alternatiu del idioma singalès.